Довер () — английское имя собственное:
Города
 Дувр — город и порт в Великобритании.
  — город в районе Хьюон Вэлли на острове Тасмания.

США
 Довер — статистически обособленная местность в американском штате Флорида.
 Довер — город, столица американского штата Делавэр.
 Довер — город в американском штате Нью-Гэмпшир.
  — город в американском штате Массачусетс.
 Довер — город в американском штате Миннесота.
 Довер — тауншип в американском штате Миннесота.
 Довер — тауншип в американском штате Пенсильвания.
 Довер — боро в американском штате Пенсильвания.
  — город в американском штате Нью-Джерси.

Острова
  — остров в прибрежной рыболовной коммуне Западный Довер в области Галифакс.
  — третий по величине остров в составе островов Кент в Бассов проливе.

Персоналии
 Довер, Кеннет Джеймс (род.1920) — британский филолог-антиковед.
 Довер, Конни (род. 1974) — американская певица.

См. также 
 Довре